Клаусура 2011 () — вторая половина 77-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2011 на rsssf.com 

2011
Парагвай
2011 год в Парагвае